Vera (municipi de Santa Fe), municipi de la província de Santa Fe (Argentina)
 Departament de Vera, departament de la província de Santa Fe (Argentina)
 Vera (Mato Grosso), municipi de l'estat de Mato Grosso (Brasil)
 Vera (Almeria), municipi de la província d'Almeria, Andalusia
 La Vera, comarca de la província de Càceres, Extremadura
 Vera (Oklahoma), poble de l'estat d'Oklahoma (EUA)
 Carmen Vera González
 Vera (empresa), empresa de telecomunicacions amb seu Gurb (Osona)